

Geografia
Grubbs – città statunitense nell'Arkansas

Persone
Robert Grubbs – chimico statunitense
Catalizzatore di Grubbs
Ben Grubbs – giocatore di football americano statunitense
Gary Grubbs – attore statunitense